Rifa steht für:

 ar-Rifa, Region in Bahrain
 Rifa (Gemeinde Gaschurn), Gemeindeteil von Gaschurn im Montafon, Vorarlberg
 Rifa (Unternehmen), ein früherer schwedischer Hersteller von Elektronikbauteilen
sowie:
 Rifampicin, Handelsname
 Red imported fire ant, englische Bezeichnung der Roten Feuerameise